Die Konzum Croatia Open Umag 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juli 2016 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Gstaad die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad, in Kitzbühel die Generali Open und in Washington, D.C. die Citi Open gespielt. Letztere gehörten zur Kategorie ATP World Tour 500, während die anderen drei Turniere zur niedriger dotierten Kategorie ATP World Tour 250 gezählt wurden.

Der Titelverteidiger waren im Einzel Dominic Thiem und im Doppel Máximo González und André Sá.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 463.520 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 520.070 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 135 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 130 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Umag